Psarocolius yuracares, "amazonoropendola", är en fågelart i familjen trupialer inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till olivoropendola (Psarocolius bifasciatus), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig. 

Fågeln delas in i två underarter med följande utbredning:
 P. y. yuracares – Amazonflodens och övre Orinocoflodens avrinningsområden från södra Venezuela (Amazonas, västra och sydvästra Bolívar) och Colombia (Meta and Guainía) söderut till östra Ecuador, östra Peru och centrala Bolivia (Santa Cruz) samt östra och centrala Brasilien (österut till Río Negro och Río Tapajós)
 P. y. neivae – södra Pará (mellan floderna Tapajós Tocantins) till norra Goiás och Mato Grosso i östcentrala Brasilien

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Trupialer
Psarocolius
Fåglar i neotropiska regionen